Tha Carter II – piąty album amerykańskiego rapera Lil Wayne'a. Album został wydany 6 grudnia 2005. Pojawiają się na nim gościnnie tacy wykonawcy jak Birdman, Kurupt, Curren$y, Robin Thicke i Nikki.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie:.

Przypisy 

Albumy Lila Wayne’a
Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Cash Money Records
Albumy wyprodukowane przez Cool & Dre
Albumy wyprodukowane przez The Runners